Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji AEGON International 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl britský pár Colin Fleming a Ross Hutchins, který nestartoval společně pro Hutchinsovo onemocnění. Flemingovým spoluhráčem se tak stal krajan Colin Fleming, s ním došel až do finále.

Úlohu favoritů z pozice nejvýše nasazené dvojice splnil rakousko-brazilský pár Alexander Peya a Bruno Soares, který ve finále zdolal britské turnajové čtyřky Colina Fleminga s Jonathanem Marrayym po rovnocenném zisku prvních dvou setů 3–6, 6–3, až v rozhodujícím supertiebreaku, a to nejtěsnějším dvoubodovým rozdílem 10–8.

Nasazení párů 
 ' Alexander Peya /  Bruno Soares (vítězové)
  Robert Lindstedt /  Daniel Nestor (1. kolo)
  Leander Paes /  Radek Štěpánek (čtvrtfinále)
  Colin Fleming /  Jonathan Marray (finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk mužské čtyřhry

AEGON International 2013